Хи́зер Коза́р (; род. 4 мая 1976, Акрон, Огайо, США) — американская .

Биография 
Хизер Козар родилась 4 мая 1976 года в Акроне (штат Огайо, США) в строгой христианской семье. В 1994 году Хизер окончила «Green High School».

Хизер стала Playmate месяца и года мужского журнала «Playboy» в январе 1998 года в 1999 году, соответственно. В 2002 году стала «St. Pauli Girl». В 1999 году сыграла Синди в сериале «Shasta McNasty», а в 2004 году Мэдисон в фильме «Back Home Again».

С 26 февраля 2005 года Хизер замужем за игроком в американский футбол  (род.1977). У супругов есть два сына — Чейз Скотт Куч (род.05.08.2005) и Брэйди Куч (род. в марте 2009).

Примечания

Ссылки 

Подружки года Playboy